Овсянкино — название населённых пунктов в России:

 Овсянкино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Овсянкино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Овсянкино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Овсянкино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Овсянкино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.